Бекетовка — микрорайон (бывшее село) в Кировском районе Волгограда. Расположен в 16 км к югу от центра города.

История 
Основан в середине XVIII века переселенцами из Украины, поселившимися на землях помещика Бекетова. По происхождению поселенцев поселение получило название Хохловка. Первоначально поселение располагалось при овраге Пахотин. После Пугачевского восстания перенесено на современное место, к реке Елшанка, напротив села Отрада. Поселение имело статус слободы, относилось к Отрадинской волости Царицынского уезда Саратовской губернии. В 1862 году в слободе насчитывалось 108 дворов, проживало 362 души мужского и 399 женского пола, имелись 4 мельницы. Жители занимались хлебопашеством, огородничеством, бахчеводством и извозом. К концу XIX века население слободы составляло более 1 000 человек

В 1919 году в составе Царицынского уезда включено в состав Царицынской губернии.

9 ноября 1929 года в Бекетовке родилась известная советский и российский композитор-песенник Александра Пахмутова.

Постановлением ВЦИК РСФСР от 10 июля 1931 года село Бекетовка включено в городскую черту города Сталинграда.

В последний период Сталинградской битвы в Бекетовке располагался штаб 64-й советской армии генерал-лейтенанта М. С. Шумилова. Сюда после капитуляции был доставлен и допрошен 31 января 1943 года пленённый генерала-фельдмаршал Фридрих Паулюс.

После окончания Сталинградской битвы в Бекетовке и вокруг неё была создана сеть лагерей немецких военнопленных, где первое время размещалась вся капитулировавшая немецкая группировка (91 тысяча человек). Последний лагерь военнопленных был закрыт в 1949 году.

Население 
Динамика численности населения по годам:

Примечания 

Исторические районы Волгограда
Населённые пункты, вошедшие в состав Волгограда